Sulzspitze heißen folgende geographische Objekte:

 Sulzspitze (Verwallgruppe), Große 2853 m und Kleine 2741 m, Doppelgipfel im Verwall, Nordtirol
 Sulzspitze (Sarntaler Alpen), 2577 m, Gipfel in den Sarntaler Alpen, Südtirol
 Sulzspitze (Allgäuer Alpen), 2084 m, Berg in den Allgäuer Alpen, Nordtirol